Всеволод Власьев:
 Власьев, Всеволод Алексеевич (1797—1855) — контр-адмирал.
 Власьев, Всеволод Петрович — Георгиевский кавалер; подполковник; № 5197; 1 декабря 1835.